Ачхо́й-Марта́н () — город (до 2023 года — село) в Чеченской Республике России. Административный центр Ачхой-Мартановского района. Образует Ачхой-Мартановское сельское поселение. До февраля 2023 года Ачхой-Мартан был самым крупным сельским населённым пунктом республики.

Географическое положение 

Находится в 40 км к юго-западу от города Грозный. В центре села протекает приток Сунжи — река Фортанга (), а вдоль восточной окраины река Ачхo (). Название села происходит от этих двух рек — Ачху и Мартан.

В 6 км севернее села проходит федеральная трасса  «Кавказ». До ближайшей железнодорожной станции в селе Самашки 15 км (не функционирует с 1994 года).

Ближайшие населённые пункты: Бамут на юго-западе, Ассиновская на северо-западе, Новый Шарой на севере, Шаами-Юрт на северо-востоке, Катар-Юрт на востоке, Янди и Старый Ачхой на юго-востоке.

На южной стороне находится гора Нохчийн-Корт.

История 

В Ачхой-Мартане выявлены могильники и курганы средних веков. В 1936 году А. П. Круглов исследовал курганы XIV- XV веков с сферической формой и имевших каменных панцирей. На западной стороне от села находится Ачхой-Мартановский одиночный курган высотой 4,5 метра. Курган в древности раскопан и по местным преданиям там были найдены золотые серьги и железные изделия.

В 1832-ом году в селение Ачхой прибыло войско [Кази-Муллы] намереваясь оттуда двинуться на Назрановское укрепление или Владикавказ .

После кровопролитного боя 1840-го года чеченцев и царских войск в гехинском лесу Ачхой был разрушен. Укрепление Ачхойское было заложено в 1846 году для овладения ачхоевской поляной, на которой располагались чеченские аулы и хутора.

В 1944 году после депортации чеченцев и ингушей и ликвидации Чечено-Ингушской АССР селение Ачхой-Мартан, было переименовано в Новосельское.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 апреля 1957 года селу возвращено прежнее название.

Во время первой войны село было сильно разрушено, во вторую войну разрушения были относительно небольшими. 

В конце 2022 года стало известно о планах придания селу городского статуса. 

Законом Чеченской Республики от 6 февраля 2023 года село Ачхой-Мартан преобразовано в город к 19 февраля 2023 года.

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Тайпы 
Ахмад Сулейманов зафиксировал в селе следующие чеченские тайпы: по численностью превышаеющие тейпы; Чинхой, Тумсой, Гандалой,  Мержой, Аккий, Нашхой,  Айткхаллой, Цечой, Галай, Цонтарой, Мелхий, Терлой, Белхарой, Дишни и другие.

Образование 
Центральная районная библиотека насчитывает около 70 тыс. экземпляров книг. Также в селе действует первый в республике молодёжный информационный центр «Эльбрус».

Функционируют 9 средних общеобразовательных школ, восьмилетняя школа и 3 крупных детских сада. До начала военных действий в селе было расположено одно из крупнейших в республике ССПТУ, а также школа-интернат.

Промышленность 
В селе организован госхоз «Ачхой-Мартан», который занимается посевами злаковых культур, скотоводством и садоводством.

Действует крупнейший в республике завод по обработке семян, ГУП.

Есть свой пластиковый завод. Одна из крупнейших в республике оптовых баз строительных материалов (ООО «МИТУ»).

Спорт 
Спортсмены из Ачхой-Мартана показывают высокие результаты на соревнованиях по дзюдо, карате, тхэквондо и боксу.  

Имеется физкультурно спортивный комплекс Akhmat, с залами бокса, спортивной борьбы, дзюдо и ММА.

Есть секция по дзюдо для девочек. В 2005 году открыт филиал спортивного клуба «Рамзан». Также действуют футбольный клуб «Марта» и волейбольная команда «Ачхой».

Религия 
Ачхой-Мартановская соборная мечеть имени шейха Батал-Хаджи Белхароева.

Люди, связанные с селом 
см. также :Категория:Родившиеся в Ачхой-Мартане
 Бета Ачхоевский — наиб имама Шамиля в период Кавказской войны
 Надаев Магомед Багаудинович — президент Чеченской федерации киокушинкай каратэ IKO Matsushima, чёрный пояс 3 дан, заслуженный тренер Чеченской Республики по каратэ, бранч-чиф
 Башаев Зелимхан Таусович — обладатель Кубка России, чемпион III Спартакиады молодёжи России по дзюдо;
 Башаев Тамерлан Таусович — чемпион Европы, чемпион России по дзюдо;
 Дешериев Юнус Дешериевич — советский и российский лингвист, кавказовед.
 Мамакаев Магомет Амаевич — советский государственный и партийный деятель, чеченский писатель и поэт.
 Бибулатов Магомед Хасанович — боец ММА, выступает в лиге UFC.
 Эдаев Магомед Ризванович — борец греко-римского стиля в составе сборной команды Норвегии, 4-х кратный чемпион Норвегии, чемпион северной Европы.
 Бажаев Зия Юсупович — предприниматель, основатель и президент «Группы Альянс».

Примечания

Ссылки 
 
 

Ачхой-Мартан